Всеобщие выборы в Эквадоре прошли 17 февраля и объединяли президентские, парламентские и местные выборы, выборы мэров и губернаторов. Окончательная дата выборов была объявлена 18 октября 2012 года. Избирательная кампания продолжалась с 4 января по 14 февраля 2013 года.

Президент Рафаэль Корреа был переизбран на третий срок, а его партия Альянс ПАИС получила большинство в парламенте, обеспечив себе 91 место из 137 мест Национального собрания.

Президентские выборы

Кандидаты в президенты 
В президенты было выдвинуто восемь кандидатов:
 Рафаэль Корреа, президент Эквадора, Альянс ПАИС.
 Гиллермо Лассо, Социал-христианская партия.
 Люсио Гутиеррес, бывший президент (2003—2005), Патриотическая общественная партия 21 января.
 Альберто Акоста, Левый координационный комитет.
 Норман Врэй, движение Прорыв 25.
 Нельсон Завала, Эквадорская партия рольдосистов.
 Маурицио Родас, движение СУМА.
 Алльваро Нобоа, Институциональная партия обновления Национальное действие.

Кампания 

Президент Эквадора Рафаэль Корреа за годы своего президентства с 2006 года провёл несколько социальных реформ: была значительно улучшена сеть автодорог страны, построены новые школы и клиники, минимальная зарплата повышалась, опережая инфляцию. Была введена бесплатная школьная форма, система государственной ипотеки позволила многим жителям в приобретении жилья. Кампания Корреа указывала, что за несколько лет он совершенно изменил страну после периода политической нестабильности и экономического унижения. Однако, оппоненты президента отмечают его склонность к авторитаризму и неприятие критики. Корреа создал мощную государственную машину средств массовой информации за счёт национализации их у коррумпированных банкиров. Он также ограничил власть парламента, в котором его партия была в меньшинстве.

Результаты 
Государственное эквадорское телевидение объявило результаты экзит-полов, по которым президент Рафаэль Корреа набрал около 61 %, опередив на 21 % ближайшего соперника банкира Гиллермо Лассо. Таким образом, Корреа в третий раз становится президентом Эквадора.

Парламентские выборы 
На выборах 17 февраля 2013 года было избрано 137 членов Национальной ассамблеи и 5 представителей Андского сообщества.

Результаты

Примечания 

Выборы в Эквадоре
Эквадор
Февраль 2013 года
2013 год в Эквадоре